Au moins trois villes des États-Unis portent le nom de Jefferson City :

Jefferson City, capitale de l'État du Missouri ;
Jefferson City, ville de l'État du Montana ;
Jefferson City, ville de l'État du Tennessee.

Homonymie de localités aux États-Unis